Condado de Oconee es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Oconee (Georgia)
 Condado de Oconee (Carolina del Sur)